Санта Круз, Ранчо има више значења:

 Санта Круз, Ранчо (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Круз, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику